Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 282001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 8 listopada 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

282001-282100

282101-282200

282201-282300

282301-282400

282401-282500

282501-282600

282601-282700

282701-282800

282801-282900

282901-283000

Przypisy 

Lista planetoid 282001-283000